Уолтер Стейси Кич-младший (, родился 2 июня 1941 года) — американский актёр, диктор. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Новые центурионы», «Голубое и серое», а также роли частного детектива Майка Хаммера в одноименном телесериале по произведениям Микки Спиллейна.

Ранние годы 
Уолтер Стейси Кич-младший родился 2 июня 1941 года в городе Саванна, штат Джорджия, США. Его мать Мэри Кейн была актрисой, а отец Уолтер Стейси Кич — директором театра. У Стейси есть младший брат Джеймс. В июне 1959 года Стейси окончил среднюю школу Ван Найс. Затем учился в университетах Беркли, Йель и Лондонской академии театрального искусства.

Карьера 
Снимался в культовом фильме комического дуэта Чича Марина и Томми Чонга «Укуренные» в роли сержанта Стеденко, полицейского, преследующего незадачливых наркоторговцев. Исполнил роль Кэмерона Александра в фильме «Американская история Икс».

В настоящее время активно работает в качестве диктора. Именно его голос звучит за кадром многих научно-популярных фильмов, демонстрируемых на канале Discovery.

В 2019 году он получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Личная жизнь 
Был четырежды женат: на Кетрин Бейкер (1964—1970), Мэрилин Эйкен (1975—1979), Джилл Донахью (1981—1986) и Мальгозии Томасси (1986—настоящее время). Есть двое детей от последнего брака.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Стейси Кич 

Киноактёры США
Выпускники Йельской школы драмы
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства